Combat de Damboa, 
 Bataille de Damboa, 
 Massacre de Damboa, 17-